Bowditch peut faire référence à :

Astronomie 
 Bowditch, un cratère lunaire.

Édition 
 Bowditch's American Practical Navigator, l'encyclopédie maritime.

Patronyme 

 Dean Bowditch (1986-), un footballeur anglais ;
 Nathaniel Bowditch (1773-1848), un mathématicien américain.
 Steve Bowditch (1955-), un joueur de squash australien ;